Bobkin ist der Familienname folgender Personen:
 Leonid Wassiljewitsch Bobkin (1894–1942), sowjetischer General
 Lorne Bobkin (* 1965), kanadischer Turner